MŠK Hurbanovo (celým názvem: Mestský športový klub Hurbanovo) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Hurbanovo. Založen byl v roce 1923 pod názvem ŠK Stará Ďaľa. Od sezóny 2013/14 působí v páté lize Západoslovenského futbalového zväzu, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Hurbanovo s kapacitou 8 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – ŠK Stará Ďaľa (Športový klub Stará Ďaľa)
 1948 – Sokol Hurbanovo
 DŠO Dynamo Hurbanovo (Dobrovolná športová organizacía Dynamo Hurbanovo)
 TJ Slavoj Hurbanovo (Telovýchovná jednota Slavoj Hurbanovo)
 TJ Slovan Hurbanovo (Telovýchovná jednota Slovan Hurbanovo)
 1975 – TJ Stavbár Hurbanovo (Telovýchovná jednota Stavbár Hurbanovo)
 1979 – TJ Agro Hurbanovo (Telovýchovná jednota Agro Hurbanovo)
 FC Agro Hurbanovo (Futbalový club Agro Hurbanovo)
 MŠK Hurbanovo (Mestský športový klub Hurbanovo)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1970–1971: I. B trieda  – sk. Jih
 1971–1973: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1973–1980: I. A trieda  – sk. Severovýchod
 1980–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1985: 2. SNFL – sk. Západ
 1985–1992: 1. SNFL
 1992–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1996: 3. liga – sk. Západ
 1996–1997: 2. liga
 1997–1999: 3. liga – sk. Západ
 1999–2001: 4. liga  – sk. Nitra
 2001–2004: 5. liga  – sk. Východ
 2004–2007: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2013–: 5. liga  – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  
  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1923
MŠK